

Antropologia
 Corsi – antica tribù nuragica stanziata in Gallura e Corsica
 Corsi – attuali abitanti e nativi della Corsica

Architettura
 Rifugio Guido Corsi – rifugio di Tarvisio
 Villa Corsi – villa di Marina di Massa

Persone 
 Corsi – famiglia nobiliare toscana
 Amedeo Corsi – calciatore italiano
 Angelo Corsi – avvocato e politico italiano
 Antonio Pini-Corsi – baritono italiano
 Camillo Corsi – politico italiano, figlio di Tito
 Carlo Corsi – pittore italiano
 Carlo Corsi di Bosnasco – magistrato e politico italiano
 Cosimo Corsi – cardinale italiano
 Cristiana Corsi – taekwondoka italiana
 Dionigi Corsi – calciatore italiano
 Domenico Maria Corsi – cardinale italiano
 Edoardo Corsi – scrittore e funzionario governativo italo-americano
 Emilia Corsi – soprano italiano
 Ermanno Corsi – giornalista e scrittore italiano
 Fabrizio Corsi – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Filippo Corsi – politico, patriota e giornalista italiano
 Gabriele Corsi – attore e personaggio televisivo italiano
 Giordano Corsi – calciatore italiano
 Giovanni Corsi – umanista italiano
 Giovanni Corsi – ingegnere e politico italiano
 Giuseppe Corsi da Celano, propr. Giuseppe Corsi Vangelisti – compositore e presbitero italiano
 Guido Corsi – militare italiano, decorato di medaglia d'oro al valor militare
 Jacopo Corsi – compositore italiano
 James Corsi – ex giocatore di baseball statunitense
 James Corsi – hockeista su ghiaccio italo-canadese
 José Fórmica Corsi – canottiere spagnolo
 Lucio Corsi – cantautore italiano
 Luigi Corsi – politico italiano
 Luigi Corsi – marinaio e militare italiano
 Luigi Signorini Corsi – avvocato e collezionista d'arte italiano
 Mario Corsi – conduttore radiofonico ed ex terrorista italiano
 Mario Carlo Corsi – giornalista, sceneggiatore e commediografo italiano
 Paolo Sassone-Corsi – biologo italiano, studioso di genetica molecolare
 Pietro Corsi – storico della scienza italiano
 Simone Corsi – motociclista italiano
 Tilde Corsi – produttrice cinematografica italiana
 Tito Corsi – allenatore di calcio, ex calciatore e dirigente sportivo italiano
 Tommaso Corsi – avvocato e politico italiano
 Ugo Corsi – militare e aviatore italiano
 Umberto Corsi – politico italiano

Altro 
 Corazza Corsi – tipo di protezione individuale, in uso al Regio Esercito nella prima guerra mondiale
 Giulia Corsi – personaggio della serie televisiva Distretto di Polizia

Pagine correlate 
 Palazzo Corsi